Oscar eller Oskar Berg kan syfta på:

 Oscar Berg (politiker) (1839–1903), grosshandlare och riksdagsman
 Oscar Berg (skulptör) (1839–1914), svensk skulptör
 Oskar Berg i Göteborg (1857–1925), svensk kamrerare och liberal riksdagsman

Se även
 Oscar Bergs konditori, verksam i Stockholm mellan 1863 och 1970.